Le nom de Potasznia peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Basse-Silésie
Potasznia, un village 
dans la voïvodie de Lublin
Potasznia, un village
dans la voïvodie de Podlachie
Potasznia, un village